Nositelem jména Pavel Bartoš je několik osob:

 Pavel Bartoš (1979) (* 1979) – český fotbalista
 Pavel Bartoš (1978) (* 1978) – český fotbalista